Georg Irmer ist der Name folgender Personen:

* Georg Irmer (Archivar) (1853–1931), deutscher Archivar, Historiker und Diplomat
 Georg Irmer (Schauspieler) (1889–1969), deutscher Schauspieler